Fantasia in fa minore per organo meccanico K 594 (1790) di Wolfgang Amadeus Mozart
 Fantasia in fa minore per organo meccanico K 608 (1791) di Wolfgang Amadeus Mozart